Ernest Lafont peut désigner :

 Ernest Lafont (1845-1896), homme politique français ;
 Ernest Lafont (1879-1946), homme politique français.